Bo Diddley kan syfta på:

Bo Diddley (1928–2008), en amerikansk rockartist
Bo Diddley (musikalbum) – ett album från 1958 av Bo Diddley
Bo Diddley (Bo Diddley-låt) – en rhythm'n'bluessång skriven och inspelad av Bo Diddley
Bo Diddley (Arvingarna-låt) – det svenska dansbandet Arvingarnas bidrag till den svenska Melodifestivalen 1995